Элисон Рэй Стоунер (; род. 11 августа 1993, Толидо, Огайо, США) — американская певица, актриса, танцовщица и модель.

Наиболее известна ролями в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (в роли Макс), «Рок в летнем лагере» и «Рок в летнем лагере 2» (Кейтлин Геллер), «Шаг вперёд», «Шаг вперёд 3», «Шаг вперёд 5» (Камилла Гейдж), «Оптом дешевле» (Сара Бейкер).
Работала на подтанцовках у таких звёзд, как Эминем, Outkast, Уилл Смит и Мисси Эллиот. Также озвучивала Изабеллу Гарсиа-Шапиро в диснеевском мультсериале «Финес и Ферб».

Ранние годы 
Стоунер родилась в Толедо, штат Огайо, в семье Луан Ходжес (урождённой Адамс), бывшего исполнительного секретаря в Оуэнс-Иллинойс, и Чарли Стоунера. Родители Элисон развелись, когда девочка была совсем малышкой. Эли является младшей дочерью в семье, у неё есть две старшие сестры — Корри и Джейми. В Толедо она училась в Maumee Valley Country Day School и училась балету, джазу и степу в студии танцев О’Коннелла. Она также работала моделью в студии моделейна выиграла множество призов за танцы и актёрское мастерство. После этого Элисон решила начать танцевать хип-хоп и появилась в клипе Мисси Эллиотт «Work It».

Карьера

Танцы 
Взяв несколько уроков хореографии в Лос-Анджелесе Элисон участвовала в подтанцовках в клипах Мисси Эллиотт «Work it», «Gossip folks», «I’m really hot», и в клипе Лил' Бау Вау «Take ya home», а также снялась с Эминемом в клипе «Just lose it». Она также была танцовщицей у Уилла Смита на премии 2005 года «Nickelodeon Kids Choice Awards», и «OutKast» на вручении премии 2004 года «Kid’s Choice Awards». Стоунер танцевала в группе под названием JammXKids в 2003—2006 годах. Она покинула группу в начале 2006 года из-за нехватки времени, но продолжает работать с отдельными детьми. Она также была одной из танцовщиц для Shark Tale DVD. В настоящее время Элисон преподаёт хип-хоп в Millenium Dance Complex, где является самым молодым преподавателем мастер класса. В феврале 2015 года она опубликовала танцевальное видео, которое посвятила Мисси Эллиотт. Видео собрало более 12 миллионов просмотров в первую неделю. В августе 2019 года Стоунер воссоединилась с Мисси Эллиотт на премии «American Music Awards». Элисон станцевала танец под хит Мисси «Work it», чем вызвала положительную бурную реакцию в интернете.

Кино и телевидение 
В 2002 году Элисон стала соведущей на телеканале Дисней в «Mike’s Super Short Show» (англ. Супер-короткое шоу Майка) вместе с Майклом Аланом Джонсоном. Она снялась в роли Сары Бейкер, одной из двенадцати детей в успешных комедиях «Оптом дешевле» и «Оптом дешевле 2». Также Элисон появлялась в подростковых комедийных сериалах, таких как «Дрейк и Джош», «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «That’s So Raven».

В 2006 году она получила роль в фильме «Шаг вперёд» (Камилла Гейдж). Сейчас она озвучивает Изабеллу Гарсиа-Шапиро и Дженни в мультсериале «Финес и Ферб». В 2008 году она сыграла начинающего продюсера Кейтлин Геллар в диснеевском фильме «Рок в летнем лагере». Её коллегами по фильму стали Деми Ловато и братья Джонас.

В 2007 году Элисон сыграла Элис МакКинли в фильме «Элис вверх тормашками». Это была её вторая главная роль.

В 2010 году Стоунер появилась в третьей части «Шаг вперёд», снятой в формате 3D. Она снова играла Камиллу Гейдж — лучшую подругу Лося, и близкую его сердцу. Также Элисон сыграла роль заболевшей 14-летней девочки-подростка Теллы в эпизоде сериала «Доктор Хаус».
В 2014 году вышел фильм «Шаг вперёд : Всё или ничего», где она играет Камиллу Гейдж — девушку Лося. В феврале 2015 года Элисон сообщила о новой роли в фильме «Summer Forever». Фильм вышел 4 сентября 2015 года. В 2018 году планировался выход фильма «Mr. Invincible», где Элисон исполнила одну из ведущих ролей. Для съёмок фильма актриса специально прыгала с парашютом. Правда фильм так и не вышел, и его релиз, был отменен.

Музыка 
В 2005 году Элисон спела две песни-саундтрека к фильму «Элис вверх тормашками» — «Lost and Found» и «Free Spirit». Также она записала версию песни «Dancing in the Moonlight» в 2009 году к фильму «Space Buddies».

Элисон работает с продюсерами, композиторами и преподавателями вокала, чтобы развивать свой голос. Она хочет перейти от стиля «детский поп» к более душевному и взрослому, чтобы начать работу над собственным студийным альбомом. 4 апреля 2010 года она разместила на YouTube видео, где сообщает о выходе её дебютного сингла «Flying Forward» 20 апреля 2010. В 2011 году Стоунер выпустила дебютный мини-альбом — «Beat The System».

В 2013 году вышел сингл «Dragon (That’s What You Wantet)». В 2015 году выпускает сингл «Pretty Girls», который стал саундтреком к фильму «Содержанки», где Элисон исполнила главную роль. В том же году Стоунер спела саундтреки к фильму «Вечное лето», где сыграла главную роль вместе с Меган Николь и Анной Грейс Барлоу.

В 2016 году выпустила второй мини-альбом «While You Were Sleeping», в который вошли синглы «Woman», «Back to Church», «The Boy Is Mine» и «Miles». В 2018 году у Стоунер вышел сингл «When It’s Right», который она посвятила женщине, которую любила, в этом же году Элисон выпустила песни «Who Do You Love» и «Fool».

В начале 2019 года Элисон выпустила сингл «Stripped Bare», в котором рассказала, какого это, расти знаменитым, когда тебя окружают камеры и чужие лица. В клипе на песню, девушка отстригла свои волосы, комментируя это тем, что она, таким образ, хочет избавиться от давления, которое оказывали на нее последние несколько лет.

Дальнейшая карьера 
Спустя некоторое время после выхода сингла «Stripped Bare» Стоунер решает заняться психическим здоровьем. Элисон прекращает съёмки и выпуск оригинальных песен. Артистка признаётся, что это был ответственный шаг, позади у неё было более десяти лет карьеры, которыми пришлось пожертвовать. Позже Элисон вместе со старшей сестрой Корри открывают организацию «Movement Genius». Целью данного проекта является поддержка психического здоровья молодёжи.

Публикации 
Элисон Стоунер — «редактор танца» для журнала KEWL. Она также недавно провела на сайте Amazon.com саммит со звездой сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус. В фильме «Рок в летнем лагере» она снялась вместе с братьями Джонас.
Она также снимается в интернет-сериале «Город привидений», который показывают на сайте DM Kids. В феврале 2009 года в «Проекте Элисон Стоунер» её описали как «гибрид танца» — смешение разных танцевальных стилей в одном. Шоу было срежиссировано Кевином Шмидтом, её коллегой по фильму «Оптом дешевле».

Летом 2008 года она участвовала в проекте «Disney Channel Games» вместе со своими коллегами по фильму «Рок в летнем лагере» Деми Ловато, Кили Уильямс, Рошоном Феганом, а также с Шином Коямада, Коулом Спраусом и другими зарубежными звёздами Диснея. Элисон также появлялась в Wii Fit, она озвучила персонаж Кайри в видеоигре Kingdom Hearts: Chain of Memories, и Ксион и Кайри в игре Kingdom Hearts 358/2 Days.

Личная жизнь 
В 2005 году состояла в отношениях с Коулом Спраусом. Отношения долго не продлились. Элисон рассказала, что актёр бросил её на одиннадцатый день рождения. Ходили слухи о её романе с американским актёром и экс-коллегой Винсентом Мартелла, а также с экс-коллегой по серии фильмов «Шаг вперёд» — Адамом Севани.

В марте 2018 года сделала каминг-аут, написав статью на портале «Teen Vogue». Элисон призналась, что её привлекают как мужчины, так и женщины.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Музыка

Альбомы

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

 Official Website

Дети-актёры США
Танцовщицы США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-певцы США
Актрисы озвучивания США